«Ramón Climent» puede referirse a:

 Ramón Climent Morales (n. 1929- fallecido en 2003), futbolista y entrenador chileno.
 Ramón Climent Labra (n. 1963), futbolista y entrenador chileno